Pásztó, város Nógrád megyében
 Ipolypásztó, község Szlovákiában a Nyitrai kerület Lévai járásában
 Nyitrapásztó, község Szlovákiában a Nagyszombati kerület Galgóci járásában